Red (Dizzy Man's Band), een single van Dizzy Man's Band, cover van lied van Sammy Hagar
 Red (King Crimson), een album van de Britse rockband King Crimson
 Red (The Communards), een album van The Communards
 Red (Taylor Swift), een album van Taylor Swift
 Red (2008), een Amerikaanse film uit 2008 met Brian Cox
 RED (2010), een Amerikaanse film uit 2010 met Bruce Willis
 RED 2, een Amerikaanse film uit 2013 met Bruce Willis, als vervolg op RED
 RED!, een Nederlandse popgroep die werd gevormd in het televisieprogramma Popstars
 RED, de originele benaming van Geo-Mod 2
 Liverpool FC, een Engelse voetbalclub, bijgenaamd the Reds
 Omgekeerde elektrodialyse, een manier om blauwe energie op te wekken
 Red (band), een Amerikaanse hardrockband
 Red Digital Cinema Camera Company, een Amerikaanse cameraproducent

Personen met de naam Red
 Axelle Red (1968), pseudoniem van Fabienne Demal, een Vlaams zangeres
 Rubén de la Red (1985), een Spaans voetballer, verdedigende middenvelder
 Red Forman, een personage uit That '70s Show

Zie ook
 Redden (doorverwijspagina)